Cailloma är ett släkte av nattsländor. Cailloma ingår i familjen Hydrobiosidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattsländor
Cailloma